Holtschke ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Holtschke (* 1985), deutscher Schauspieler
 Edmund Holtschke (1855–1918), Jurist, Reichstagsabgeordneter